Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence)
Saint-Pons (Ardèche)
ook:
Saint-Pons-de-Mauchiens, Hérault 
Saint-Pons-de-Thomières, Hérault